Морли, Морлей () — фамилия английского происхождения, известные носители:
 Морли, Боб (род. 1984) — австралийский телевизионный актёр.
 Морли, Ванесса (род. 1986) — канадская актриса.
  — английский писатель, профессор.
 Морли, Джон (1838—1923) — английский административный деятель, историк, либерал, редактор газеты, номинант Нобелевской премии по литературе.
 Морли, Дэвид (род. 1964) — английский поэт, литературный критик, преподаватель литературы.
 Морли, Пол (род. 1957) — британский музыкальный журналист.
 Морли, Роберт (1908—1992) — английский актёр театра и кино, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
 Морли, Сильванус (1883—1948) — американский археолог и шпион.
 Морли, Томас (1557 или 1558—1602) — композитор и нотоиздатель.
 Морли, Тони (род. 1954) — английский футболист, крайний нападающий.
 Морли, Фрэнк (1860—1937) — математик, внёсший большой вклад в алгебру и геометрию.
 Морли, Эбенезер Кобб (1831—1924) — спортсмен, известный как «отец английского футбола», организатор Футбольной ассоциации Англии.
 Морли, Эдвард Уильямс (1838—1923) — американский физик.
 Морли, Эрик (1918—2000) — английский продюсер, создатель знаменитого конкурса красоты «Мисс Мира».

Псевдонимы 
 Карен Морли (урождённая Милдред Линтон; 1909—2003) — американская актриса.

Другое 
 Морли — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Марли
 Морле (значения)
 Теорема Морли — одна из теорем геометрии треугольника.

Примечания